Farmers National Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmers National Bank (Kansas), ID-Nr. 06000392
 Farmers National Bank (Ohio), ID-Nr. 95000168
 Farmers National Bank (Texas), ID-Nr. 84001871